Плетнёва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Плетнёва, Александра Андреевна (род. 1964) — российский филолог.
 Плетнёва, Анна Юрьевна (род. 1977) — российская певица, солистка поп-группы «Винтаж».
 Плетнёва, Валентина Николаевна (1930—2012) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 Плетнёва, Любовь Ивановна — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 Плетнёва, Ольга Эдуардовна (род. 1961) — российская актриса театра, кино и дубляжа.
 Плетнёва, Светлана Александровна (1926—2008) — советский и российский археолог.
 Плетнёва, Тамара Васильевна (род. 1947) — депутат Государственной думы от фракции КПРФ.